Saulkrastu novads – jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie powstałych 1 lipca 2009 roku. Jest najmniejszą z nowo powstałych jednostek, a jej stolicą jest miasto Saulkrasti. Zamieszkana przez 
6232 osoby (2016).

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Novadi Łotwy